Pepperle ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Pepperle (* 1931), deutscher Philosophiehistoriker und Hochschullehrer
 Ingrid Pepperle (* 1935), deutsche Literaturhistorikerin